Ultraman — série japonesa de tokusatsu

Ultraman Triathlon — categoria esportiva semelhante à Ironman, porém mais extensa.
Ultramen — banda musical do Rio Grande do Sul

Desambiguações de artes
Desambiguações de música